Ренцо Карамаски (; род. 4 марта 1946, Больцано, провинция Больцано, Италия) — итальянский государственный деятель и беспартийный политик. Профессиональный писатель и фотограф. Альпинист.  Больцано с 2016 года. Имеет высшее экономическое образование. Женат.

Биография 
Родился в Больцано 4 марта 1946 года. Окончил факультет экономики и торговли Падуанского университета в 1969 году, защитив диссертацию под названием «Инновации и организация бизнеса» в сотрудничестве с Массачусетским технологическим институтом в Бостоне.

Связанный дружескими отношениями с Клаудио Аббадо, способствовал развитию Академии имени Густава Малера и Европейского молодёжного оркестра, основанного маэстро в Больцано.

Увлечённый горным туризмом, написал два тома по туризму в Южном Тироле. Он также опубликовал шесть романов, один из которых, «Льдом и кровью», вошёл в список премии Марио Ригони Стерна 2016 года, составленным жюри.

Политическая деятельность 
В 1971 году начал работу в администрации коммуны Больцано, где с 2001 года занимал должность генерального директора до своей отставки в конце 2009 года. В ноябре 2015 года выдвинул свою кандидатуру на пост мэра Больцано от левоцентристов. После победы в партийных выборах, стал кандидатом коалиции на муниципальных выборах 2016 года.

В первом туре получил 22,32% голосов, во втором 18,39%, обойдя кандидата от правоцентристов Марио Таньина. Во втором туре получил официальную поддержку Южнотирольской народной партии и неофициальную поддержку южнотирольских зеленых, вместе с гражданскими списками «Проект Боцен» и «Я с Больцано», затем был избран в избирательный бюллетень с 55,27%.

Разбил бюст Бенито Муссолини, который 7 февраля 2017 года делегация независимого политического движения Южнотирольское братство попыталась вручить ему с провокационным намерением за его предполагаемый философский фашизм.

В 2018 году отклонил публичное предложение епископа Иво Мусера по случаю столетия Великой войны переименовать площадь Победы в площадь Мира, потому что времена «ещё не настали».

По случаю Дня памяти 2019 года приравнял лагерь Фойбе к Освенциму и заявил, что «нет никакой разницы между Освенцимом и Фойбе». Этот намёк на «этническую чистку» итальянцев югославами после Второй мировой войны, поддержанный также министром Маттео Сальвини, был решительно отвергнут президентом Республики Словения Борутом Пахором, как «неприемлемый» исторический ревизионизм.

Примечания 

Мэры городов Италии
Мэры Больцано
Писатели Италии XXI века
Выпускники Падуанского университета